Serra das Almas (Bahia) — conjunto de montanhas entre os municípios de Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora, no estado brasileiro da Bahia
 Serra das Almas (Paraná)
 Serra das Almas (Uruguai) — cordilheira situada no sul do Departamento de Maldonado, sul do Uruguai
 Reserva Natural Serra das Almas — unidade de conservação entre Piauí e Ceará

Desambiguações de topônimos